Abd ar-Rahman – władca dynastii Abdalwadydów, panujący w roku 1411 w środkowej części płn. Afryki
 Abd ar-Rahman Ghafiki (zm. 732) – emir Andaluzji 730-732
 Abd ar Rahman I (731-788) – emir Kordowy 756-788
 Abd ar-Rahman II (792-852) – emir Kordowy 822-852
 Abd ar-Rahman III (889-961) – emir Kordoby w latach 912-929, kalif Kordoby w latach 929-961
 Maulaj Abd ar-Rahman (1778-1859) – sułtan Maroka 1822-1859